

Astronomia 
 2395 Aho – asteroide del sistema solare

Codici 
 AHO – codice nazionale del CIO delle Antille Olandesi
 AHO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Alghero-Fertilia (Italia)
 AHO – codice identificativo del TACAN di Alghero, radioassistenza per la navigazione aerea
 aho – codice ISO 639-3 della lingua ahom

Persone
 Alfred Aho (1941) – informatico canadese
 Esko Aho (1954) – politico finlandese
 Joni Aho (1986) – ex calciatore finlandese, di ruolo difensore
 Juhani Aho (1861-1921) – scrittore e giornalista finlandese
 Tuomas Aho (1981) – calciatore finlandese, di ruolo difensore